Will ou William Hubbard peut faire référence à :

  (1621–1704), ecclésiastique anglais des colonies américaines,
  (1751–1813), juriste et homme politique du Nouveau-Brunswick, Canada,
  (1795–1866), homme politique américain,
 , juriste américain,
  (1842–1935), homme politique canadien,
  (1843–1921), juriste américain,
  (1886–1960), aviateur canadien,
  (1895–1969), aviateur anglais,
 William Hubbard, astronome,
 William Hubbard, soldat britannique commémoré dans  de Roger Waters.